Armington ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Armington (Illinois)
 Armington (Montana)
 Armington Corner (Rhode Island)
 Armington Junction (Montana)
 Armington Airport, Airport im Ashtabula County, Ohio
 Armington Mine, Mine im Santa Fe County, New Mexico